Badenhausen steht für:

 Badenhausen, Ortsteil von Bad Grund (Harz), Landkreis Göttingen, Niedersachsen

Badenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Regner Badenhausen (1610–1686), deutscher Jurist und Politiker
 Rolf Badenhausen (1907–1987), deutscher Theaterwissenschaftler und Dramaturg
 Rolf Badenhausen (Unternehmer) (* 1955), deutscher Unternehmer und Autor